Gattyana är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av M'Intosh 1897 emend. Pettibone, 1953. Gattyana ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Gattyana